Germania kan avse:

 241 Germania – en asteroid
 Germania – romarnas namn på ett geografiskt område mellan floderna Rhen och Elbe, se Germanien
 Germania, Djursholm – en stadsdel i Djursholm
 Germania, Mexiko – en ort i Mexiko
 Germania (bok) – en bok skriven omkring år 98 av historikern Tacitus
 Germania (konst) – en i Tysklands litteratur och bildande konst sedan 1840-talet utbildad personifikation av Tyskland
 Germania (flygbolag) – ett tyskt flygbolag
 Germania (bok 2008) – en bok av Jonas Sigedal och Niklas Elert utgiven 2008
 FC Germania Helsinki – en fotbollsklubb i Finland 
 SC Germania – en före detta fotbollsklubb i Tyskland, föregångare av HSV
 Welthauptstadt Germania – en stad som planerades ersätta Berlin, som ny huvudstad i Adolf Hitlers planerade "världsrike"